Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire – ordine istituito nel 1561 da Cosimo I de' Medici in onore di Papa Stefano I;
 Ordine reale di Santo Stefano d'Ungheria – ordine istituito nel 1764 da Maria Teresa d'Asburgo in onore di Santo Stefano d'Ungheria.